Friedrich Wilhelm Ruppert (1905-1946), SS'er die onder andere Yolande Beekman en Noor Inayat Khan executeerde
Marinus Ruppert (1911-1992), Nederlands politicus
Anton Ruppert (1936), Duits componist en dirigent
Michael Ruppert (1951), Amerikaanse schrijver en uitgever
Orde van de Heilige Rupert, Oostenrijkse ridderorde